Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1917 года.

Уругвай

Аргентина

Бразилия

Чили

Ссылки 
 ЧЮА на rsssf.com

Составы
1917
1917 год в футболе